Curlandia – regione storica dell'area baltica 
 Ducato di Curlandia e Semigallia – stato europeo esistito dal 1562 al 1795
 Governatorato di Curlandia – gubernija dell'Impero Russo
 Ducato di Curlandia e Semigallia – stato europeo esistito nel 1918